Элева́торная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Элеваторная улица — улица в Абакане.
 Элеваторная улица — улица во Владимире.
 Элеваторная улица — улица в Вологде.
 Элеваторная улица — улица в Москве.
 Элеваторная улица — улица в Новороссийске.
 Элеваторная улица — улица в Орле.
 Элеваторная улица — улица в Стерлитамаке.
 Элеваторная улица — улица в Уфе.

Крым 
 Элеваторная улица — улица в Керчи.
 Элеваторная улица — улица в Севастополе.
 Элеваторная улица — улица в Симферополе.

Украина 
 Элеваторная улица — улица в Днепре.
 Элеваторная улица — улица в Донецке.
 Элеваторная улица — улица в Чернигове.